Bitwa pod Dunkierką (1639)
 Bitwa na wydmach (1658)

Zobacz też:
 Ewakuacja Dunkierki (1940)